Авсарагов (Авсарагова) — осетинская фамилия.

Известные носители:

 Авсарагов, Андрей Хаджиметович (1903—1976) — советский учёный-агроном.
 Авсарагов, Борис Сергеевич (1939—2004) — советский и российский поэт и переводчик.
 Авсарагов, Марк Гаврилович (1888—1937) — красный командир Гражданской Войны в России, военный и государственный деятель.
 Авсарагов, Хаджимурат Борисович (1935—2009) — советский и российский учёный-химик.

 Авсарагова, Диана (род. 1998) — российский боец смешанных боевых искусств.